Medrano bezeichnet:
 Medrano (Mendoza), einen Distrikt der Provinz Mendoza, Argentinien
 Medrano (La Rioja), eine Gemeinde in La Rioja, Spanien

 Arroyo Medrano, Fluss in Buenos Aires, Argentinien
 Cirque Medrano, französischer Zirkus

Medrano ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Medrano (* 1955), argentinische Tangosängerin
 Benjamín Medrano, mexikanischer Politiker
 Francisco Medrano, mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Frank Medrano (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Héctor Medrano (* 1967), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 José Medrano (* 1972), bolivianischer Tennisspieler
 Luis Sáinz de Medrano (1928–2012), spanischer Romanist, Hispanist und Hispanoamerikanist
 Luis Treviño Medrano († 2010), mexikanischer Jurist
 Pedro Medrano (1769–1840), argentinischer Anwalt und Dichter
 Pedro de Mena y Medrano († 1688), spanischer Bildhauer
 Ramiro Ruiz Medrano (* 1958), spanischer Politiker
 Santiago Medrano (* 1996), argentinischer Rugby-Union-Spieler